Velika nagrada Avstrije 1978 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 13. avgusta 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 54
| 1:41:21,57
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 47,44 s
| 14
| 6
|-
! 3
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 54
| + 1:39,76
| 11
| 4
|-
! 4
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 53
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 53
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 53
| +1 krog
| 21
| 1
|-
! 7
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 8
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 52
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 9
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 52
| +2 kroga
| 26
| 
|-
! NC
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 50
| +7 krogov
| 22
| 
|-
! NC
| 32
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 49
| +7 krogov
| 25
| 
|-
! DSQ
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 41
| Diskvalifikacija
| 19
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 40
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 33
| Trčenje
| 23
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 31
| Menjalnik
| 3
| 
|-
! DSQ
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 28
| Diskvalifikacija
| 12
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 27
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 20
| Trčenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 7
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 7
| Trčenje
| 15
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 7
| Trčenje
| 16
| 
|-
! Ods
| 23
|  Harald Ertl
| Ensign-Ford
| 7
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 4
| Trčenje
| 18
| 
|-
! Ods
| 29
|  Nelson Piquet
| McLaren-Ford
| 4
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 3
| Trčenje
| 7
| 
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 2
| 
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Hans Binder
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Ronnie Peterson - 1:37.71
 Najhitrejši krog: Ronnie Peterson - 1:43.12
 Vodilni: Ronnie Peterson (1-18, 29-54); Carlos Reutemann (19-22); Gilles Villeneuve (23-28).

Formula 1 sezona 1978
1978